Rimini (stad), een stad in Italië
Rimini (provincie), een provincie in Italië